Скорина (польск. Skoryna, белор. Скарына) - древний белорусский шляхетский, боярский, казацко-старшинский и дворянский род Великого княжества Литовского известный с начала XVI века, герба Селява, Коллонтай, Свят. Получили родовой герб Селява в конце XVII века.Род Скорина внесён в I и VI части родословных книг Витебской, Минской, Пензенской и Варшавской губерний.

История рода 
Род происходит от Грыдки Скорина - крупного купца из города Полоцк, где он продавал кожу, шкуру, меха и воск в начале 1440-х годов. Потомки Грыдки были панцирными боярами. Из числа многочисленных членов семьи произошел Винцентий Стефанович Скорина, конюший Речицкого повета, Минского воеводства, который, приняв в первом поколении за своего предка Ивана Скорину, вел от него род к себе и к ныне живущим. О том, что у Ивана Скорины было два сына, Фелициан и Юзеф, свидетельствует письмо короля Сигизмунда III, датированное не позднее 27 марта 1597 года. Во втором поколении Фелициан Иванович бездетен. У Юзефа Ивановича был сын Александр. Александр, унаследовавший имение Турек, был придворным, затем стал подстолием Речицким. Александр, в третьем поколении, имел трёх сыновей: Яна, Стефана Антония, Ежи; об этом свидетельствует привилегия короля Августа II, датированная 1699 годом 30 мая, о предоставлении должности городничего Речицкого повета Ежи Скорине.

В 1627 году Фёдор Скорина, был войтом города Киева.

В последующих поколениях многие Скорины получали от польских королей привилегии на различные товары и должности.

В 1697 году три представителя этой семьи, подписали в Варшаве от Минского воеводства избирательное право короля Августа II: Ежи мечник из Речицы, Миколай городничий Речицкий и Стефан Антони казак из казацкой старшины, Гетманщины, Черниговского полка, Запорожского войска.

Стефан Скорина, наместник и городской регент Речицкого повета, упоминается в записях, составленных около 1740 года. Ежи Скорина, посол от Речицкого повета, подписал избрание последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского, в Варшаве в 1764 году. Еще одним представителем этой семьи, действовавшей в период Станислава, был Михал, земельный судья Речицы. 

Более обширные и точные данные предоставляют старые архивные источники. Один из них - рассмотрение доказательств семьи Скориновых начала 19 века. Вот его фрагменты: "Год 1802 месяца ноябрь 24 числа. Перед Станиславом Ваньковичем, Минским губернским предводителям, кавалером ордена Святой Анны II степени, и депутатами Минской губернии, выбранными от районов Минской губернии, для приема и рассмотрения дворянских запросов, были представлены доказательства семьи Скориных, из которого следует, что эта семья, использующая герб Друцак (...), с древних времен обладающая драгоценностью дворянства, возникла в те далекие времена, когда честь благородного достоинства, за добродетельные заслуги перед отечеством или за рыцарские подвиги в защиту родины, была наградой и исходила от себя пролитием крови за непременный долг жизни. Это важное намерение о дворянском достоинстве в роду Скориных, которое было исполнено родом Скориных, продолжается и по сей день, сохраняя принцип родословной, когда предшественники этого дома, владели поместьями в Речицком повяте, имели все права и прерогативы как военных, так и гражданских должностей."

В 1802 году герольдия Минска признала Ежи, казначея Речицы, с его сыном Феликсом; Петра, конюшего Речицы; Киприана, также конюшего, с сыном Вавжинецом; Винсента со своими сыновьями Маурицием и Стефаном Скорина, как представителей «коренного и древнего польского дворянства», вводя их в I раздел книг дворян Минской губернии..

Описание гербов 
Герб Селява

В красном поле на середине лежащего буйволова рога копьё остриём вверх.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный подложенный белым.

Герб Коллонтай

Фигура, имеющая вид буквы «Т», составленная из трех треугольников, двух сверху вершинами вниз, и третьего, служащего основанием колонны. На шлеме три страусовых пера.

Герб Свят

В червлёном поле - лазоревая держава с золотым поясом и золотым крестом сверху. Нашлемник: три страусовых пера. Намет на щите червлёный, подложенный золотом.

Известные представители 

 Александр Скорина - придворный короля Сигизмунда III.
 Ежи Скорина - мечник Речицкого повета.
 Миколай Скорина -  городничий Речицы.
 Стефан Антони Скорина - казак из казацкой старшины, Черниговского полка.
 Ежи Скорина - казначей Речицы.
 Лукьян Скорина (1673 - 1733) - казацкий старшина.
 Олефир Скорина (1725 - ?) - отставной казацкий старшина, Черниговского полка (1788), имел 29 крепостных. 
 Иван Олефирович Скорина (1765 -?) - коллежский регистратор (1790).
 Якуб Филип Скорина (1770 - 1826) - основатель фабрики по производству жерновов. 
 Кристиан Валенти Скорина (1805-1851) - промышленник, работавший в индустрии мельничного оборудования.
 Юзеф Владислав Скорина (1806-1869) - капитан 1-го ранга.
 Цезарий Францишек Феликс Скорина (1840 - 1903) - польский промышленник, общественный деятель и благотворитель. Производитель фрезерных станков, а также паровых и водяных двигателей.
 Ян Скорина (1888 - 1961) - полковник саперов Войска Польского , кавалер ордена «Virtuti militari».

 Ежи Ян Скорина-Липски (1926 - 2010) - взводный офицер-курсант Национальных вооруженных сил и Армии Крайовой , участник Варшавского восстания , инженер, журналист, активист польских и ветеранских организаций.

См. также 

 Скорина — деревня в Щедринском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.

Ссылки 
 https://szlachtarp.pl/lista-nazwisk-s-z.html (польск.)
http://gajl.wielcy.pl/herby_nazwiska.php?lang=en&herb=sielawa (польск.)

 https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/58107/edition/58229/content?&meta-lang=pl (польск.)
 https://amp.gamesnew.info/3956100/1/spisok-dvoryanskikh-rodov-minskoy-gubernii.html 
https://www.twoja-praga.pl/praga/fabryki/6069.html (польск.)

Казацкая старшина
Боярские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера